Le terme Mobilier désigne divers éléments qui sont mobiles. Il peut s'agir selon les cas : 

 De meubles servant à l'ameublement d'une maison (Liste de meubles et objets d'art);
 D'une figure d'héraldique;
 D'objets découverts au cours d'une fouille archéologique, qu'on appelle mobilier archéologique pour le différencier des éléments architecturaux qui en général restent en place ;
 De certains objets disposés sur l'espace public : on parlera de mobilier urbain.

Voir aussi 

 Mobilier de jardin
 Mobilier de plage
 Mobilier d'artiste
 Mobilier scolaire
 Mobilier liturgique
 Mobilier funéraire
 Mobilier urbain anti-SDF
 Mobilier urbain pour l'information 
 Mobilier médiéval
 Mobilier cauchois
 Mobilier chinois
 Mobilier étrusque

et les services administratifs:
 Mobilier Impérial
 Mobilier national

Et aussi 

 Liste des styles de mobilier
 
 Histoire du mobilier français
 NF Mobilier Professionnel
 Restauration de mobilier
 Musée du mobilier miniature

Ou encore 

 Le Mobilier national, roman de Laurence Cossé
 Credit Mobilier of America

Voir aussi 
 Liste des termes techniques de l'ameublement